Vincent puede referirse a:

Nombre 

 Vincent, nombre propio masculino:

Personajes 
 Vincent (n/d), jefe tribal de los indios hurones.

Apellido 
 Vincent, apellido:

Personajes 
 François-André Vincent (1746-1816), pintor neoclásico francés;

Autores de nombres científicos 
 Vincent - Michael A. Vincent (1955-)

Videojuegos 
 Vincent, Personaje de Final Fantasy VII.

Divisiones administrativas

en Australia 
 Vincent, población de Australia Occidental;

en Estados Unidos 
 Vincent, población de Alabama;
 Vincent, población de California;
 Vincent, población de Iowa;

en Francia 
 Vincent, comuna francesa situada en Jura.

en Haití 
 Vincent, villa haitíe situada en Sud.

Empresas 
 Vincent HRD, Constructor de motocicletas británico.

Cine 
 Vincent (1982), cortometraje de Tim Burton.

de:Vinzenz
pt:Vincent
tr:Vincent#Kişiler